En el código Q de señales, QRQ quiere decir:

 En su forma interrogativa QRQ?: ¿Puede aumentar la velocidad de transmisión? 
 En su forma afirmativa QRQ: Aumento la velocidad de transmisión

Curiosidades 
Un club QRQ es un club de operadores capaces de transmitir telegrafía a más de cuarenta palabras por minuto.

Radioafición